Lorraine ist
 ein Name, siehe Lorraine (Name)

geographisch:
 eine ehemalige Region (Verwaltungseinheit) Frankreichs, siehe Lothringen
 Lorraine (Bern), Stadtteil der Stadt Bern
 AS Nancy Lorraine, Fußballverein
 Lorraine TGV, TGV-Bahnhof
 Lorraine Motel, Ort des Attentates auf Martin Luther King Jr., siehe National Civil Rights Museum

in den Vereinigten Staaten:
 Lorraine (Kansas)
 Lorraine (Louisiana)
 Lorraine (New York)
 Lorraine (Tennessee)
 Lorraine (Virginia)

in Kanada:
 Lorraine (Ontario)
 Lorraine (Québec)

in Australien
 Lorraine (Queensland)

Unternehmen:
 Lorraine-Dietrich, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Lorraine Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1908)
 Lorraine Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1917–1921)
 Lorraine Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1920–1922)

Sonstiges:
 (1114) Lorraine, ein Asteroid
 Lorraine (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde
 Lorraine (Operette) von Rudolf Dellinger
 Lorraine (Schiff, 1913), französisches Schlachtschiff
 Lorraine (Schiff, 1965), in Deutschland gebautes Fahrgast- und Restaurantschiff
 Lorraine 37L, ein französischer Gleiskettenschlepper der Firma Lorraine-Dietrich
 Opération Lorraine, französische Militäroperation im Indochinakrieg

Siehe auch:
 La Lorraine
 Lorain
 Loraine
 Lorrain
 Quiche Lorraine